De första Pan-Afrikanska spelen arrangerades i juli 1965  i Brazzaville, Republiken Kongo. Tävlingarna i friidrott gav följande resultat.

Medaljörer

Herrar

Damer

Medaljfördelning

Externa länkar 
GBR Athletics

Friidrottsåret 1965
Afrikanska mästerskap i friidrott
Friidrott i Kongo-Brazzaville
Friidrott vid afrikanska spelen